Beerfelde ist der Name eines Ortes
 Beerfelde, Ortsteil der Gemeinde Steinhöfel im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg

Beerfelde ist ein Familienname sowie der Name des deutschen Adelsgeschlecht von Beerfelde, siehe Beerfelde (Adelsgeschlecht)
 Kurt von Beerfelde (1869–1931), deutscher Offizier und Träger des Pour le Mérite
 Georg von Beerfelde (1838–?), deutscher Gutsbesitzer bei Crossen-Züllichau, Mitglied des Preußischen Herrenhauses
 Hans Georg von Beerfelde (1877–1960), deutscher Offizier und Politiker (USPD) 
 Julius Wilhelm von Beerfelde (1805–1871), deutscher Jurist und Politiker, MdR